A Small Boy And A Grey Heaven — перший альбом німецького металкор-гурту Caliban. Альбом був випущений 14 грудня 1999 року. Caliban, випустивши свій дебют-альбом, почали свою кар'єру з неприборканим металкором.

Композиції 

 «Intro» — 1:19
 «Arena of Concealment» — 2:49
 «In My Heart» — 2:30
 «Destruction» — 4:28
 «A Small Boy and A Grey Heaven» — 4:14
 «Skit I» — 0:39
 «A Faint Moment of Fortune» — 4:04
 «Skit II» — 1:07
 «Supervision Until Death» — 4:01
 «Always Following Life» — 3:23
 «Pollution» — 3:29
 «Sylca» — 1:21
 «Intolerance (Ignorance II)» — 3:46
 «De Rebus Que Gerunter» — 3:54
 «Outro» — 0:40

Дебютні альбоми 1999
Альбоми Caliban
Альбоми важкого металу